Chichester est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Aston I. Chichester (1879-1962), prêtre jésuite anglais, archevêque de Salisbury (Rhodésie du Sud) ;
 Francis Chichester (1901-1972), aviateur et navigateur britannique ;
 James Chichester-Clark (1923-2002), homme politique et premier ministre d'Irlande du Nord ;
 Richard de Chichester (1197-1253), évêque de Chichester en Angleterre (1244 à 1253) et saint chrétien.

Toponyme

Canada (Québec) 
 Chichester, municipalité de canton du Québec au Canada dans la municipalité régionale de comté de Pontiac ;

États-Unis 
 Chichester, municipalité du New Hampshire aux États-Unis ;

Royaume-Uni 
 Chichester, ville du Sussex dans le Sud de l'Angleterre, siège du conseil de la circonscription du même nom.

Divers 
 Les psaumes de Chichester  (Chichester Psalms), œuvre musicale de Léonard Bernstein, pour chœurs mixtes et orchestre ;
 HMS Chichester, vaisseau de ligne de troisième rang de , construit pour la Royal Navy par les chantiers de Portsmouth, lancé en 1753.

Patronyme anglais